Haskin ist:

Familienname von:
 Byron Haskin (1899–1984), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur, Kameramann und Produzent
 John B. Haskin (1821–1895), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Larry A. Haskin (1934–2005), US-amerikanischer Chemiker

Außerdem:
 Haskin (Mondkrater), benannt nach Larry A. Haskin